Der Ausdruck Monospace bezeichnet 

 eine nichtproportionale Schriftart
 eine Aufzugsanlage des Herstellers Kone, die keinen separaten Maschinenraum benötigt
 Einen Einraum (Architektur); beispielsweise Pantheon (Rom), ein Zelt oder die Biosphäre.